Меровка — топоним в России:

 Меровка — населённый пункт в Егорьевском районе Московской области.  
 Меровка — затопленный населённый пункт в Вольском районе Саратовской области.